{{DISPLAYTITLE:(10194) 1996 QN1}}

A (10194) 1996 QN1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. G. R. Viscome fedezte fel 1996. augusztus 18-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (10001–10500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói